80 Days (computerspel, 2005)
 80 Days (computerspel, 2014)